Fanny Loviot () aventurière française ;
 Louis Loviot (1885-1918), bibliothécaire et historien français.